

Hydronyme 
 La Lieure est une rivière de l'Eure et un affluent de l'Andelle, donc un sous-affluent de la Seine.

Toponyme 

 Rosay-sur-Lieure est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.

Patronyme 

 Jules Lieure (1866-1948), historien de l'art, collectionneur et graveur français.